

Anno 
 652 o 652 a.C.

Codici 
 652 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rock Finder Observatory, di Calgary, nell'Alberta, regione canadese.

Matematica 
 652 – numero